Daix peut être :
 Daisy Daix (1920-1950), une actrice belge
 Pierre Daix (1922-2014), un écrivain et journaliste français
 Daix, une commune de la Côte-d'Or